Президентские выборы на Кипре 2008 года проходили в два тура 17 и 24 февраля. В первом туре три кандидата, включая президента страны Тассоса Пападопулоса, набрали примерно равное количество голосов, однако Пападопулос, оказавшийся третьим, не вышел во второй тур, что оказалось неожиданностью выборов. Во втором туре Димитрис Христофиас опередил Иоанниса Касулидеса, получив 53,37 % голосов, и 28 февраля стал президентом Кипра.

Результаты 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top rowspan="2"|Кандидаты и партии
!style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top colspan="2"|1-й тур
!style="background-color:#E9E9E9" align=center valign=top colspan="2"|2-й тур
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Димитрис Христофиас (ППТН)
|align="right" |150 016
|align="right" |33,29
|align="right" |240 604
|align="right" |53,37
|-
|align=left|Иоаннис Касулидис (ДО)
|align="right" |150 996
|align="right" |33,51
|align="right" |210 195
|align="right" |46,63
|-
|align=left|Тассос Пападопулос (ДПК)
|align="right" |143 249
|align="right" |31,79
|align="right" colspan="2" rowspan="7"| 
|-
|align=left|Мариос Матсакис
|align="right" |3460
|align="right" |0,77
|-
|align=left|Костас Кириаку
|align="right" |1092
|align="right" |0,24
|-
|align=left|Костас Темистоклеус
|align="right" |753
|align="right" |0,17
|-
|align=left|Андреас Эфстратиу
|align="right" |713
|align="right" |0,16
|-
|align=left|Христодулос Неофиту
|align="right" |243
|align="right" |0,05
|-
|align=left|Анастасис Михаэль
|align="right" |117
|align="right" |0,03
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Действительных бюллетеней
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|450 639
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|450 799
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100,00
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Пустых бюллетеней
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|4410
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|0,95
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|7768
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|1,66
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Недействительных бюллетеней
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|7798
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|1,68
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|10 576
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2,25
|-
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Участие (из 516 441 зарегистрированных избирателей)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|462 847
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|89,62
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|469 143
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|90,84
|-
|align=left colspan=5|Источник: Cypriot Government (https://web.archive.org/web/20071102142751/http://www.ekloges.gov.cy/index.aspx?ci=en-GB)
|}

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
2008 год на Кипре
Февраль 2008 года